Пересна (станция) - станция на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен в деревне Пересна Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги